Ungewitter ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Ungewitter (1885–1955), deutscher Richter
 Dieter Ungewitter (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Georg Gottlob Ungewitter (1820–1864), deutscher Architekt und Baumeister
 Hugo Ungewitter (1869–1947), deutscher Maler
 Johann Christoph Ungewitter (1681–1756), deutscher reformierter Theologe
 Reinhard Christoph Ungewitter (1715–1784), deutscher reformierter Theologe
 Richard Ungewitter (1869–1958), deutscher Pionier der FKK-Bewegung
 Sigismund Ungewitter (1853–1925), deutscher Reichsgerichtsrat